Сулла́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Нанта, 40 км на захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1788 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4164,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Суллан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суллан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суллан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суллан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея